

Мілеюв — гміна в Ленчинському повіті Люблінського воєводства
 Мілеюв — село в гміні Мілеюв Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Мілеюв — село в гміні Острувек Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Мілеюв — село в гміні Розпша Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Мілеюв — село в гміні Кавенчин Турецького повіту Великопольського воєводства